Municipio de Antelope puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Antelope (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Antelope (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Antelope (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Antelope (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Antelope (condado de Franklin, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Antelope (condado de Harlan, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.